Андре́й Кузнецо́в: 
 Кузнецов, Андрей Анатольевич (род. 1972) — депутат Государственной Думы.
 Кузнецов, Андрей Анатольевич (Паисий; род. 1975) — архиерей РПЦ, епископ Яранский и Лузский.
 Кузнецов, Андрей Борисович (род. 1988) — российский футболист.
 Кузнецов, Андрей Геннадьевич (род. 1957) — российский предприниматель, управленец, декан мехмата ПГНИУ.
 Кузнецов, Андрей Дмитриевич (1878 — после 1938) — полковник, участник Белого движения, последний войсковой атаман Амурского казачьего войска.
 Кузнецов, Андрей Иванович (1966—1994) — волейболист.
 Кузнецов, Андрей Ирмович (1918—1978) — писатель, драматург.
 Кузнецов, Андрей Константинович (род. 1956) — советский и российский валторнист.
 Кузнецов, Андрей Михайлович (1901—1971) — полковник государственной безопасности, министр государственной безопасности Карело-Финской ССР.
 Кузнецов, Андрей Николаевич (1930—2010) — советский и российский художник монументалист и живописец.
 Кузнецов, Андрей Тимофеевич (род. 1966) — художник-постановщик анимационного кино.